Правоку́мское — село в составе Левокумского района (муниципального округа) Ставропольского края России.

География 
Расстояние до краевого центра: 213 км.

Расстояние до районного центра: 6 км.

Площадь поселения составляет 277,33 км².

История 
Дата основания: 1840 год.

До 16 марта 2020 года Правокумское образовывало муниципальное образование село Правокумское со статусом сельского поселения.

Население 

 Гендерный состав
По итогам переписи населения 2010 года проживали 2086 мужчин (47,06 %) и 2347 женщин (52,94 %).

 Национальный состав
По итогам переписи населения 2010 года проживали следующие национальности (национальности менее 1 %, см. в сноске к строке "Другие"):

Инфраструктура 
 Культурно-досуговый центр
 Фельдшерско-акушерский пункт
 Физкультурно-спортивный, патриотический комплекс «Русич»
 ООО «Прогресс». Образовано 17 октября 2000 года

Образование 
 Детский сад № 16
 Детский сад № 17
 Детский сад № 18
 Средняя общеобразовательная школа № 4. Открыта 1 сентября 1965 года

Люди, связанные с селом 
 Клиновой, Алексей Михайлович (1916, село Правокумское — 1992) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза
 Пухов, Иван Сергеевич (1915, село Правокумское — 1983) — участник вооружённого конфликта у озера Хасан и Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза

Памятники 
 Братская могила воинов, погибших в годы гражданской войны за власть советов. 1918—1920, 1939 года
 Братская могила советских воинов, погибших в борьбе с фашистами. 1942—1943, 1946 года

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Левокумского района
Упразднённые муниципальные образования Левокумского района
Упразднённые сельские поселения Ставропольского края
Сельские поселения, упразднённые в 2020 году